Marienbad může být:

 dřívější (německý) místopisný název pro Mariánské Lázně
 Marienbad (loď) – zaoceánský parník
 Marienbad (lokomotiva) – parní lokomotiva společnosti Severní státní dráha